Nikołaj Borisow (1897–1989)
 Nikołaj Borisow (1903–1955)